Niederbach ist ein geographischer Name

Gewässer:
 Niederbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs im Gebiet der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Niederbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Dirschenbach, Gemeinde Pettnau, Bezirk Innsbruck-Land, Bundesland Tirol
 Niederbach, linker Oberlauf und Mittellauf des Ilsenbachs (zur Wörmke) bei Rischenau, Stadt Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Niederbach (Lachener Grün), linker Zufluss des Wässergrabens Lachener Grün (zur Kinzig) bei Lachen, Gemeinde Steinach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Niederbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei Wellen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Niederbach (Ohebach), rechter Zufluss des Ohebachs vor Lützelwig, Stadt Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Niederbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins in Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Niederbach (Stettbach), linker Zufluss des Stettbachs bei Gründelhardt, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Ortschaften:
 Niederbach (Birken-Honigsessen),  Wohnplatz (?) der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Niederbach (Grindelwald), Ortschaft der Gemeinde Grindelwald, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Niederbach (Rüderswil), Ortschaft der Gemeinde Rüderswil, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Niederbach (Steinach), Weiler der Gemeinde Steinach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Niederbach (Türnitz), Siedlungsplatz der Marktgemeinde Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

 Niederbachberg (Rüderswil), Ortschaft der Gemeinde Rüderswil, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Niederbachem
 Niederbacher